De UEFA Super Cup 1998 was een wedstrijd tussen de winnaar van de Champions League 1997/98, Real Madrid, en de winnaar van de Europacup II 1997/98, Chelsea FC, op 28 augustus 1998. De wedstrijd werd in Monaco gespeeld en eindigde in een 1-0-overwinning voor Chelsea, waardoor de Engelse club haar eerste Europese Supercup won.

Wedstrijddetails

Europacupvoetbal 1997/98
UEFA Super Cup
Real Madrid
Chelsea FC
Voetbal in Monaco
Sportevenement in Monaco